Ana Marques (1979. november 2. –) brazil nemzetközi női labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Ana Karina Marques.

Pályafutása
Játékvezetésből 2002-ben vizsgázott, a Pernambuco labdarúgó-szövetség működési területén kezdte szolgálatát. 
A CBF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2002-től országos, majd a Série C, 2007-től a Série B játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói, illetve alapvonalbírói szolgálatot is végez. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott bíró.

A Brazil labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2009-től tartja nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt és az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Universiade), valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített.

A 2012-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB hivatalnokként alkalmazta.

A 2014-es U17-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

A 2011. évi nyári universiade labdarúgó-tornáján a FIFA JB játékvezetőként vette igénybe.

Források 

Brazil labdarúgó-játékvezetők
1979-ben született személyek
Élő személyek